Le Gaucho (The Gaucho), un film américain de F. Richard Jones, avec Douglas Fairbanks sorti en 1927 ;
 Le Gaucho (Way of a Gaucho), un film américain de Jacques Tourneur sorti en 1952 ;
 Le Gaucho (Il gaucho), un film italien de Dino Risi sorti en 1964 ;